Алора () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гуадалорсе. Занимает площадь 169 км². Население — 13 474 человека (на 2010 год). Город Алора расположен в 40 км севернее Малаги в долине реки Гуадалорсе (río Guadalhorce), между тремя горными вершинами. На холмах Алоры произрастают зерновые культуры, оливковые деревья, дубы, фрукты и овощи.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Муниципалитеты Малаги
Города Малаги